1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen, 1. FC Nürnberg – niemiecki klub sportowy z siedzibą w Norymberdze. Został założony w 1900 roku. Prowadzi sekcje: piłki nożnej, bokserską, piłki ręcznej, hokeja na trawie, pływacką i tenisową. 

Głównym sponsorem klubu jest przedsiębiorstwo Nürnberger Versicherungsgruppe.

Historia herbu

Sukcesy

Trofea krajowe 

 Mistrzostwo Południowych Niemiec (7 razy): 1916, 1918, 1920, 1921, 1924, 1927, 1929
 Mistrzostwo Bawarii: 1907

Sezony (w XXI wieku)

Zawodnicy

Obecny skład 
 Stan na 15 sierpnia 2021 roku

Europejskie puchary

Przypisy

Bibliografia 
 Matthias Hunger: Im Bann der Legende. Verlag Schmidt, Neustadt 2010,  (niemiecki)
 Christoph Bausenwein, Harald Kaiser, Bernd Siegler: Legenden: Die besten Club-Spieler aller Zeiten. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2010,  (niemiecki)
 Jon Goulding: For Better or for Wurst. Vanguard Press, 2009,  (angielski)
 Christoph Bausenwein, Harald Kaiser, Bernd Siegler: Die Legende vom Club. Die Geschichte des 1. FC Nürnberg. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2006,  (niemiecki)
 Christoph Bausenwein, Bernd Siegler, Herbert Liedel: Franken am Ball. Geschichte und Geschichten eines Fußballjahrhunderts. Echter Verlag, Würzburg 2003,  (niemiecki)
 Christoph Bausenwein, Bernd Siegler: Das Club-Lexikon. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003,  (niemiecki)
 Christoph Bausenwein, Harald Kaiser, Herbert Liedel: 1. FCN, Der Club, 100 Jahre Fussball. Tümmels, Nürnberg 1999,  (niemiecki)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

 
Kluby piłkarskie założone w 1900
Kluby piłkarskie w Bawarii